Airdrie (Canadá) — cidade 
Airdrie (Escócia) — cidade 

Desambiguações de topônimos